Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 14 марта. Местом проведения гонок стал лыжно-биатлонный центр «Альпенсия».

1,5 км, с нарушением зрения 
Соревнования начались в 14:02 по местному времени (UTC+9).

Медалисты

Квалификация

1-й полуфинал

2-й полуфинал

Финал

1,5 км, стоя 
Соревнования начались в 13:34 по местному времени (UTC+9).

Медалисты

Квалификация

1-й полуфинал

2-й полуфинал

Финал

1,1 км, сидя 
Соревнования начались в 13:06 по местному времени (UTC+9).

Медалисты

Квалификация

1-й полуфинал

2-й полуфинал

Финал

См. также 
 Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2018

Примечания

Ссылки 
www.pyeongchang2018.com — сайт зимних Паралимпийских игр 2018 года
www.paralympic.org — сайт Международного паралимпийского комитета